Svetovno prvenstvo v nogometu 2014, ki se uradno imenuje FIFA World Cup 2014 je bilo 20. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je gostila Brazilija med 9. junijem in 9. julijem 2014. Brazilija je prvenstvo gostila drugič (prvo je bilo leta 1950) in skupno je to bilo petič, da se je prvenstvo odvijalo v Južni Ameriki. 

Na tekmovanju je sodelovalo 32 državnih reprezentanc, 31 reprezentanc se je na prvenstvo uvrstilo prek kvalifikacij. Skupno 64 tekem se je igralo v 12 mestih po vsej državi. 

Vseh osem ekip, ki so že osvojile prvenstvo – Argentina, Brazilija, Anglija, Francija, Nemčija, Italija, Španija In Urugvaj – se je uvrstilo na ta turnir. Branilka naslova Španija je bila izločena v skupinskem delu tekmovanja, skupaj z Anglijo in Italijo; Urugvaj v osmini finala; Francija v četrtfinalu; Brazilija v polfinalu, osvojila pa je četrto mesto. V finalu je Nemčija z rezultatom 1–0 premagala Argentino in osvojila četrti naslov svetovnega prvaka. Nemčija je tako postala prva evropska država, ki je osvojila svetovno prvenstvo igrano v Ameriki in prvič se je zgodilo, da so tri naslove zaporedoma osvojile reprezentance iz iste celine (pred tem že Italija leta 2006 in Španija leta 2010). 

Zmagovalka prvenstva, Nemčija, si je zagotovila pravico tekmovanja na FIFA Pokalu konfederacij leta 2017, v Rusiji.

Izbira gostitelja
V mesecu marcu 2003 je FIFA napovedala, da bo turnir potekal v Južni Ameriki, prvič po letu 1978, v skladu s politiko rotiranja med različnimi konfederacijami. 

Le Brazilija in Kolumbija sta uradno razglasile svojo kandidaturo, kasneje se je Kolumbija umaknila, Brazilija pa bila izvoljena kot gostiteljila prvenstva, dne 30. oktobra 2007.

Kvalifikacije
Za nastop na prvenstvu se je potegovalo skupaj 203 ekip iz 6 konfederacij za 31 mest na turnirju. Brazilija, kot gostiteljica je imela mesto na prvenstu že zagotovljeno. 

Kvalifikacijske tekme so se igrale med junijem 2011 in novembrom 2013. Štiriindvajset ekip, ki so tekmovale na svetovnem prvenstvu 2010, se je ponovno uvrstilo na tekmovanje 2014. Bosna in Hercegovina je bila edina ekipa, ki še nikoli ni tekmovala na prvenstvu. Kolumbija se je vrnila po 16 letih odsotnosti, Rusija in Belgija pa po 12 letih. Najvišje uvrščena ekipa na lestvici Ukrajina (rangirana na 16. mestu) se na turnir ni uvrstila, uvrstila pa se je najnižje uvrščena ekipa Avstralija (na 62. mestu).

Kvalificirane ekipe

Žreb skupin
Žrebanje je potekalo 6. decembra 2013 v Costa do Sauípe resort in Bahia. 32 sodelujočih ekip je bilo razdeljenih v osem skupin po 4.

Prizorišča 
12 prizorišč v dvanajstih mestih je bilo izbranih za turnir. Zgradili so 7 novih stadionov, 5 pa prenovili.

Skupinski del 
Prvouvrščena in drugouvrščena reprezentanca iz vsake skupine se uvrsti v nadaljnje tekmovanje, torej osmino finala.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Izločilni del

Osmina finala

Četrtfinale

Polfinale

Tekma za tretje mesto

Finale

Statistika

Strelci
6 golov
  James Rodríguez

5 golov
  Thomas Müller

4 goli

  Lionel Messi
  Neymar
  Robin van Persie

3 goli

  Enner Valencia
  Karim Benzema
  André Schürrle
  Arjen Robben
  Xherdan Shaqiri

2 gola

  Abdelmoumene Djabou
  Islam Slimani
  Tim Cahill
  David Luiz
  Oscar
  Alexis Sánchez
  Jackson Martínez
  Bryan Ruiz
  Mario Mandžukić
  Ivan Perišić
  Mario Götze
  Mats Hummels
  Miroslav Klose
  Toni Kroos
  André Ayew
  Asamoah Gyan
  Wilfried Bony
  Gervinho
  Memphis Depay
  Ahmed Musa
  Clint Dempsey
  Luis Suárez

1 gol

  Yacine Brahimi
  Sofiane Feghouli
  Rafik Halliche
  Ángel Di María
  Gonzalo Higuaín
  Marcos Rojo
  Mile Jedinak
  Kevin De Bruyne
  Marouane Fellaini
  Romelu Lukaku
  Dries Mertens
  Divock Origi
  Jan Vertonghen
  Edin Džeko
  Vedad Ibišević
  Miralem Pjanić
  Avdija Vršajević
  Fernandinho
  Fred
  Thiago Silva
  Joël Matip
  Charles Aránguiz
  Jean Beausejour
  Jorge Valdivia
  Eduardo Vargas
  Pablo Armero
  Juan Cuadrado
  Teófilo Gutiérrez
  Juan Quintero
  Joel Campbell
  Óscar Duarte
  Marco Ureña
  Ivica Olić
  Wayne Rooney
  Daniel Sturridge
  Olivier Giroud
  Blaise Matuidi
  Paul Pogba
  Moussa Sissoko
  Mathieu Valbuena
  Sami Khedira
  Mesut Özil
  Sokratis Papastathopoulos
  Georgios Samaras
  Andreas Samaris
  Carlo Costly
  Reza Ghoochannejhad
  Mario Balotelli
  Claudio Marchisio
  Keisuke Honda
  Shinji Okazaki
  Giovani dos Santos
  Andrés Guardado
  Javier Hernández
  Rafael Márquez 
  Oribe Peralta
  Daley Blind
  Stefan de Vrij
  Leroy Fer
  Klaas-Jan Huntelaar
  Wesley Sneijder
  Georginio Wijnaldum
  Peter Odemwingie
  Cristiano Ronaldo
  Nani
  Silvestre Varela
  Aleksandr Kerzhakov
  Aleksandr Kokorin
  Koo Ja-cheol
  Lee Keun-ho
  Son Heung-min
  Xabi Alonso
  Juan Mata
  Fernando Torres
  David Villa
  Blerim Džemaili
  Admir Mehmedi
  Haris Seferović
  Granit Xhaka
  John Brooks
  Julian Green
  Jermaine Jones
  Edinson Cavani
  Diego Godín

Avtogoli
  Sead Kolašinac (proti Argentini)
  Marcelo (proti Hrvaški)
  John Boye (proti Portugalski)
  Noel Valladares (proti Franciji)
  Joseph Yobo (proti Franciji)

Source: FIFA<noinclude>

Nagrade
Ekipa prvenstva 

Ekipa so izbrali uporabniki FIFA.com

Ekipa je bila izbrana od uradnega sponzorja turnirja Castrol. 
 

Zlata žoga 
  Lionel Messi
  Thomas Müller 
  Arjen Robben

Zlati čevelj 
  James Rodríguez (6 golov, 2 asistenci)  
  Thomas Müller (5 golov, 3 asistence)  
  Neymar (4 goli, 1 asistenca)

Zlata rokavica 
 Manuel Neuer

Najboljši mladi igralec
 Paul Pogba

FIFA Fair Play ekipa

Denarne nagrade
Skupni nagradni sklad za turnir je znašal 576 milijonov $, kar je 37% več kot na prejšnjem turnirju leta 2010. Pred turnirjem je vsak od 32 udeležencev prejel 1.5 milijona $ za stroške priprav. 

Denarna nagrada se je na turnirju razdelila na naslednji način:
8 milijonov $ za ekipe, ki se ne uvrstijo v izločilni del tekmovanja (16 ekip) 
9 milijonov $ za ekipe, ki so izločene v osmini finala (8 ekip)
14 milijonov $ za ekipe izločene v četrtfinalu (4 ekipe)
20 milijonov $ za četrto uvrščeno ekipo
22 milijonov $ za tretjo uvrščeno ekipo
25 milijonov $ za drugouvščene
35 milijonov $ za zmagovalce

Simboli prvenstva

Maskota

Uradna žoga

Uradna pesem

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 

2014
2014 v športu
Športne prireditve v Braziliji
Belo Horizonte
Brasilia
Cuiabá
Curitiba
Fortaleza
Manaus
Natal, Brazilija
Porto Alegre
Recife
Šport v Riu de Janeiru
Salvador, Brazilija
São Paulo